Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1934 je enajsto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 20. in 25. februarjem 1934 v Sollefteåju, Švedska, v petih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1934
1934 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Sollefteå